Владислав Валентинович Шевченко (11 серпня 1976) — український хокеїст, захисник. Гравець національної збірної.

Досягнення 
 Чемпіон Східноєвропейської хокейної ліги (2): 1998, 1999
 Переможець зимової Універсіади (1): 1999

Статистика 

У збірних:

Посилання 
 

українські хокеїсти
Хокеїсти ШВСМ (Київ)
Хокеїсти «Сокола» (Київ)
Гравці збірної України з хокею
Хокеїсти «Сєвєрсталі»
Хокеїсти «Зволена»
Хокеїсти «Крижинки» (Київ)